Sanda pode significar:
Sanda, cidade japonesa da província de Sanda
Sanda, ilha na Escócia
 Outro nome possível para a arte marcial Sanshou.

Desambiguação